Brudholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Brudholmen (i Esbo och Kyrkslätt), Nyland, 
 Brudholmen, Borgå, Nyland,

Se även
Bredholmen
Brudholmarna
Brurholmen

Robotskapade Finlandförgreningar